Фильмография французского актёра Филиппа Нуаре (1930—2006).

Фильмографии актёров
Фильмографии Франции